Juni steht für:
 Juni, den sechsten Monat des Jahres im gregorianischen Kalender
 Juni (Zeitschrift), Magazin für Literatur und Kultur, 1986 ff.

Juni ist der Familienname folgender Personen:
 Juan de Juni (1506–1577), französisch-spanischer Bildhauer und Holzschnitzer
 Julia von Juni (* 1975), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Junius